Bodfish ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bodfish (Kalifornien), im Kern County
 Bodfish (Maine), im Piscataquis County